Estação Portales (Merval) — estação do Metrô de Valparaíso, Chile
 Estação Portales (Metrô da Cidade do México) — estação do Metrô da Cidade do México, México

Portales